Core 'ngrato, chanson populaire napolitaine
Le Péché d'une mère (Core 'ngrato), film de Guido Brignone sorti en 1951.